HMAS „Oxley” – nazwa, którą nosiły do tej pory dwa okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej:
 HMAS „Oxley” - okręt podwodny typu Odin. Zwodowany w 1926 roku i przekazany Royal Navy w 1931 roku, gdzie służył jako HMS „Oxley”
 HMAS „Oxley” (S 57) - okręt podwodny typu Oberon. Zwodowany w 1965 roku i wycofany ze służby w 1992 roku.

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy australijskich okrętów